Cervières ist der Name zweier französischer Gemeinden:

 Cervières (Hautes-Alpes)
 Cervières (Loire)